„Парамор“ е американска рок група, която поставя началото си в щата Тенеси през 2004 г. Бандата се състои от трима души: Хейли Уилямс – вокали, Тайлър Йорк – ритъм китара и Зак Фаро – барабани.

История 
През 2002 година, когато вокалистката – Хейли Уилямс, се мести в Мисисипи от родния си град Франклин в Тенеси, се запознава с двамата братя Джош и Зак Фаро, които по-късно също участват в групата. След уроците по пеене и другите обучения на Джош, Зак и Хейли, те вече са готови да основат собствена група заедно с още двама новодошли – Тейлър и Джеръми. Групата била офицално сформирана от четиримата представители: Джош, Зак, Хейли и Джеръми през 2004 г., като новото попълнение в групата дошъл след това и Тейлър.

Групата е наречена Paramore („Парамор“), защото фамилията на един от басистите била такава, а и поради причината, че близката дума по значение на тази – paramour, означава „таен любовник“.

През 2011 г. от групата се отделят Джош и Зак Фаро, които напускат в търсене на нови приключения в музикалните среди.

През февруари 2017 г. барабаниста Зак Фаро отново се присъединява към групата.

Албуми и песни 
Първият албум на групата е издаден през 2005 и се казва „All We Know Is Falling“. От него най-известни са песните „Pressure“ и „Emergency“. Вторият им албум, „RIOT“, издаден през 2007 година, става абсолютен хит. Най-известните парчета от него са „Misery Business“ и „CrushCrushCrush“.

Paramore също така записват и две от песните за филма „Здрач“ (2008) – „Decode“ (в превод:Разшифровам) и „I Caught Myself“ (в превод: Хванах себе си).

На 29 септември 2009 г. излиза третият им студиен албум – „Brand New Eyes“. Първото известно парче от албума е „Ignorance“. Новият албум съдържа и няколко балади, също така и „Decode“.

На 5 април 2013 г. излиза четвъртият им студиен албум „Paramore“. Първият сингъл „Now“ излиза на 22 януари 2013 г. Други известни песни са „Still Into You“, „Daydreaming“ и „Ain`t Fun“.

Петият студиен албум на групата излиза на 12 май 2017 г. и носи името „After Laughter“. Първият сингъл „Hard Times“ излиза на 19 април 2017 г.

Външни препратки 

 Страница в MySpace
 Страница в български сайт
 Български форум

Американски рок групи
Музикални групи в Тенеси
Музикални групи с певици